Медикус — фамилия.

 Медикус, Людвиг (1847—1915) — немецкий химик, фармацевт.
 Медикус, Людвиг Вальрад (1771—1850) — ректор университета Ландсхута (1812—1815).